

Geografie

Australië 
 Greenfields (West-Australië), een voorstad van Mandurah
 Greenfields railway station, een spoorwegstation die deze voorstad bediend
 Green Fields (Zuid-Australië), een voorstad van Adelaide

Canada 
 Greenfield, (Colchester County, Nova Scotia)
 Greenfield, (Hants County, Nova Scotia)
 Greenfield, (Kings County, Nova Scotia)
 Greenfield (Queens County, Nova Scotia)
 Greenfield, (Edmonton, Alberta)

Verenigde Staten 
Greenfield (Californië)
Greenfield (Illinois)
Greenfield (Indiana)
Greenfield (Iowa)
Greenfield (Massachusetts)
Greenfield (Minnesota)
Greenfield (Missouri)
South Greenfield in Missouri
Greenfield (Ohio)
Greenfield (Oklahoma)
Greenfield (Tennessee)
Greenfield (Wisconsin)

Muziek en entertainment 
 Green Fields (film), film uit 1937 van George Uitmer
 Greenfield & Cook, een Nederlandse band
 The green field, een muziekalbum

Overig
 Greenfield (bedrijfskunde), een bedrijfskundige term voor het starten van een nieuwe bedrijfsvestiging op een onbebouwde lokatie
 Greenfielding, een proces waarbij onvervuilde, agrarische grond in het buitengebied wordt omgezet in grond met een hoger economisch potentieel.
 Greenfields (investeringsmaatschappij), uit Canada
 GreenFields Stadion, voormalig hockeystadion in Den Haag